

Patronyme 

 Edme Boursault (1638-1701), homme de lettres français ;
 Jean François Boursault-Malherbe (1750-1842), directeur de théâtre et révolutionnaire français.

Toponyme 

 Boursault, commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

Voir également 
 Rosier de Boursault, rosier grimpant.
 Boursault ou Délice de Saint-Cyr, marque commerciale fromagère appartenant au groupe agroindustriel Bongrain.
 Château de Boursault, château construit pour la veuve Cliquot et situé à Boursault dans la Marne

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme